Бру́тто ( «грубый») — антоним нетто, означает нечто, неочищенное от лишнего: масса товара с упаковкой, доход без вычета издержек, цена, часто используется как часть сложных слов («брутто-»).

 Брутто в торговле и логистике — масса товара с контейнером, тарой, упаковкой: сумма весов перевозимого, используемого, приобретаемого продукта и сопутствующей ему упаковки.
 Брутто в энергогенерации — вся энергия, выработанная генерирующей станцией, включая потери и затраты на собственные нужды.
 Брутто в распределительной энергетике — энергия, поступившая от генерирующих мощностей в распределительную сеть (под «нетто» в энергораспределительной отрасли понимается полезный отпуск — энергию, переданную сетями конечному потребителю).

 «Брутто» — музыкальный альбом российской рок-группы «НОМ».

См. также 
 Brutto — панк-группа бывшего солиста музыкальной группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка.
 Брутто-зарплата (гросс-зарплата) — размер заработной платы до вычетов (налогов, страховых сборов и других начислений, сумма после уплаты которых получается нетто-зарплата).
 Брутто-премия — полная сумма страхового взноса, которую уплачивает страхователь страховщику в соответствии с договором страхования.
 Брутто-регистровый тоннаж — вместимость судна, вычисляемая на основе данных обмера внутренних помещений судна (как трюмов, так и надпалубных надстроек, используемых для перевозки груза и пассажиров)
 Брутто-формула — химическая формула, показывающая точное количество атомов каждого элемента в одной молекуле.
 Брутто-цена — цена за товар, услугу включающая в себя налог на добавленную стоимость.

Примечания